Фа́ннин () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 19798 человек. Административный центр округа — город Блу Ридж.

История 
Округ Фаннин основан в 1854 году.

География 
Округ занимает площадь 999.7 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Фаннин в 2000 году проживало 19798 человек. Плотность населения составляла 19.8 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии